— 100-й император Японии и 6-й император Северного Двора, правивший с 24 мая 1382 года по 5 октября 1412 года, с 19 ноября 1392 года в объединённой Японии. Имя — Мотохито. Прозвание — Сёгёти. Посмертный титул — Го-комацу-но-ин.

С 1911 года японские историки стали считать императоров Южного Двора представителями главной линии императорского дома, поэтому Император Го-Комацу, при котором две династии были объединены, стал считаться 100-м императором Японии. В то время, когда Императоры Северного Двора рассматривались как законные наследники императорского дома, император Го-Комацу считался 6-м императором Северного Двора и 101-м императором Японии.

Девизы правления 
Император правил под следующими девизами:
 Северный Двор
 Эйтоку (1381—1384)
 Ситоку (1384—1387)
 Какэй (1387—1389)
 Коо (1389—1393]

 Южный Двор
 Кова (1381—1384)
 Гэнтю (1384—1390)
 Мэйтоку (1390—1393)

 После объединения страны
 Мэйтоку (1393—1394)
 Оэй (1394—1428)

Родословная 
Замечание: титул синно носили принцы крови, возможные наследники престола, найсинно — принцессы. Монашествующие принцы носили титул хосинно ().

Примечания

Литература

Ссылки